Yves Urbain (1914-1971), personnalité politique belge ;
Yves Urbain (1957-), dessinateur de bande dessinée belge.